Aristòfon de Colittos (en grec antic Ἀριστόφων) va ser un gran orador i polític atenenc natural del demos de Colittos i contemporani de Demòstenes. De vegades se l'ha confós amb Aristòfon d'Azènia.

Èsquines d'Atenes va ser el seu secretari, i al servei d'Aristòfon va fer la seva carrera política. Com a orador va defensar Diòpites i Cares, els homes més populars de l'època a Atenes, i Demòstenes en parla com un dels homes amb més autoritat i influència. Alguns passatges de Demòstenes no deixen clar si parla d'aquest Aristòfon o d'Aristòfon d'Azènia. Va morir abans del 330 aC.

Referències 

Oradors atenencs